asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
 asystent – stopień w służbie bibliotecznej oraz muzealnictwie
 asystent – pomocnicze stanowisko pracy. W języku potocznym oznacza pomocnika, podległego współpracownika
 doktor-asystent – stopień w wojskowej służbie lekarskiej
 asystent – inaczej kreator w informatyce